Gero steht für:

 Gero (Gifu), Stadt in der Präfektur Gifu, Japan
 Gero (Vorname), siehe dort auch weitere Namensträger

Gero ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Gero († 965), ostsächsischer Markgraf
 Gero von Köln (+ 976). Erzbischof von Köln
 Alhaji Gero (* 1993), nigerianischer Fußballspieler
 Ihan Gero, (um 1518–1553), franko-flämischer Komponist

Gerő ist der Familienname folgender Personen:

 Ernő Gerő (1898–1980), ungarischer Politiker
 Ferenc Gerő (1900–1974), ungarischer Sprinter